Эмиль Адольф фон Бе́ринг (; 15 марта 1854, Хансдорф, Пруссия (ныне :de:Ławice, гмина Илава, Республика Польша) — 31 марта 1917, Марбург) — немецкий врач, бактериолог, иммунолог, серолог, создатель противодифтерийной сыворотки. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1901). Кавалер ордена Почётного легиона. Член тайного совета Пруссии. Почётный гражданин Марбурга.

Биография 
Эмиль Беринг родился в Хансдорфе, недалеко от Данцига (ныне — Польша) в многодетной (12 детей) семье прусского учителя Августа Георга Беринга (1819—1886) и Августины Беринг (в девичестве — Зах, 1828—1892). Отец Эмиля надеялся, что мальчик выберет одну из традиционных для семьи профессий — преподавание или теологию. Чтобы получить среднее образование, Эмилю пришлось покинуть отчий дом в раннем детстве и уже в одиннадцать лет стать гимназистом в Хохенштейне (Восточная Пруссия).

У Беринга рано проявился интерес к медицине. Однако, понимая, что финансовое положение семьи не позволяет ему учиться в высшем медицинском учебном заведении, он по настоянию своего отца поступил в Кёнигсбергский университет .  поступает в Военно-медицинский колледж при институте Фридриха Вильгельма в Берлине. Занятия будущих военных хирургов в колледже были бесплатными, но после окончания учёбы их обязывали отслужить десять лет в прусской армии. Окончив колледж в 1878 году, Беринг в 1880 году сдаёт государственные экзамены по медицине и стажируется в берлинской больнице Шарите. В 1881 году получил должность ассистента хирурга в Позене. До 1889 года Беринг служит в прусской армии батальонным врачом и хирургом сначала в западной Пруссии, а c 1883 года — в Силезии (Винциг).

Рутина клинической работы никогда не привлекала Беринга, чьи основные интересы были связаны с научными исследованиями. Ещё в Позене он заинтересовался использованием дезинфицирующих средств в боевых условиях для лечения инфекционных заболеваний, в особенности йодоформом, который применялся для лечения ран и сифилитических язв. Ещё в армии Беринг стремился всецело посвятить себя исследовательской работе. Такая возможность представилась ему в армии в 1887 году, когда он поступил в Боннский фармакологический институт. В 1888 году Беринг устраивается на неполный рабочий день в Институт гигиены в Берлине, которым руководил Роберт Кох.

До демобилизации в 1889 году Беринг успел поработать год в Академии военной медицины в Берлине, занимаясь преимущественно проблемами антисептики. В 1889 году Беринг присоединился к исследовательской группе пионера бактериологических исследований Роберта Коха, где занялся изучением методов лечения дифтерии и столбняка. В 1890 году он совместно с Сибасабуро Китасато показал — в развитие открытий Эмиля Ру и Александра Йерсена, — что в крови переболевших дифтерией или столбняком образуются антитоксины, которые обеспечивают иммунитет к этим болезням как самим переболевшим, так и тем, кому такая кровь будет перелита. В том же году на основе этих открытий был разработан метод лечения кровяной сывороткой.

До начала XX века дифтерия ежегодно уносила тысячи детских жизней, а медицина была бессильна облегчить их страдания и спасти от тяжёлой агонии. В рождественскую ночь 1891 года умирающие от дифтерии берлинские дети получили первые уколы новой сыворотки Беринга, которая многим из них спасла жизнь. Однако успех оказался частичным, и сыворотка Беринга не стала надёжным средством, спасающим всех детей.

В этот критический момент на помощь Берингу пришёл его коллега и друг Пауль Эрлих. Используя свои открытия в иммунологии Эрлих сумел усовершенствовать противодифтерийную сыворотку Беринга, рассчитать правильную дозировку антитоксина и получить высококонцентрированные и очищенные сыворотки, ставшие надёжными в клиническом применении. В 1894 году усовершенствованная сыворотка была успешно опробована на 220 больных детях. В 1901 году Берингу была присуждена первая Нобелевская премия по физиологии и медицине «за работу по сывороточной терапии, главным образом за её применение при лечении дифтерии, что открыло новые пути в медицинской науке и дало в руки врачей победоносное оружие против болезни и смерти» (for his work on serum therapy, especially its application against diphtheria, by which he has opened a new road in the domain of medical science and thereby placed in the hands of the physician a victorious weapon against illness and deaths).

Им также открыт феномен усиления при введении дробных доз токсина.

В 1894 году Беринг перешёл в университет в Галле, а в следующем году — в Марбургский университет. Преподавание Берингу давалось с трудом — и в 1895 году он основывает свой институт экспериментальной терапии в Марбурге, которым руководит до конца жизни. 

В 1896 году Беринг женился на Эльзе Спинола; в их семье было шесть детей.

В 1914 году при институте Беринга была основана компания по производству противостолбнячной и противодифтерийной вакцины. В начале Первой мировой войны Беринг подписал открытое письмо «К культурному миру». За новый триумф в борьбе с микробами, когда противостолбнячная вакцина помогла сохранить жизни многим немецким солдатам, Беринг был награждён правительством Германии Железным крестом. В 1900 году Парижская академия избрала Беринга своим членом.

Беринг отличался тяжёлым и требовательным характером. Он привык работать круглосуточно, забывая о потребностях своего организма. У Беринга было мало близких друзей и последователей. Когда война разлучила его с такими зарубежными коллегами, как Илья Мечников и Эмиль Ру, Беринг впал в депрессию, а его истощённый организм не мог справиться с переломом бедра. Осложнение следовало за осложнением, образовался ложный сустав, способность к передвижению стала ограниченной. Прогрессирующая болезнь сделала из 63-летнего Беринга дряхлого старика, и он скончался от скоротечной пневмонии.

Беринг умер в Марбурге 31 марта 1917 года.

Научные труды 
 Die praktischen Ziele der Blutserumtherapie (1892)
 Aetiologie und aetiologische Therapie des Tetanus (1904)
 Diphterie (1910)
 Einfuehrung in die Lehre von der Bekaempfung der Infektionskrankheiten (1912)

Память 
Имя выдающегося учёного носит Dade Behring в Марбурге — крупнейшая в мире компания, занимающаяся исключительно клинической диагностикой, а также компания CSL Behring. Кроме того, в университете Марбурга существует премия имени Эмиля фон Беринга. В Марбурге установлен памятник учёному.

В 1979 году в честь Эмиля фон Беринга названы кратер на Луне, астероид (65685) и .

8 сентября 2006 года в Марбурге был образован фонд Беринга-Рентгена для поддержки университетской медицины в Гиссенском университете им. Юстуса Либига и Марбургском университете им. Филиппса.

Филателия 
В 1940 году в Германии (Третий Рейх) были выпущены две марки, посвящённые 50-летию открытия противодифтерийной сыворотки, с изображением Эмиля Адольфа Беринга.

Интересные факты 
В 1897 году Беринг провёл на Капри медовый месяц с 20-летней Эльзой Спинолла, дочкой одного из директоров Берлинского госпиталя Шарите. Здесь он приобрёл виллу «Спинола» (ныне «Беринг»), которую в 1909—1911 годах снимал Максим Горький.

См. также 

 Пауль Эрлих
 Столбняк

Примечания

Литература 
 Поль де Крайф (де Крюи). Охотники за микробами. — М.: Молодая гвардия, 1957. — 485 с.
 Лауреаты Нобелевской премии: Пер. с англ. / [Редкол.: Губский Е. Ф. (отв. ред.) и др.] — М.: Прогресс, 1992. — 852 с.
Элизабета Левин. Селестиальные близнецы. — М.: Амрита-Русь, 2006. — 560 с. :илл. ISBN 5-94355-445-9. — С. 104—126

Ссылки 
 
 Информация на Нобелевском сайте

Преподаватели Марбургского университета
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Иммунологи Германии
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Почётные граждане Марбурга
Умершие от пневмонии